Osoby o tym nazwisku:
 Elvin Penner − belizeński polityk, poseł
 Joe Penner − amerykański komik i aktor filmowy i telewizyjny
 Jonathan Penner − amerykański aktor, scenarzysta oraz producent filmowy i telewizyjny
 Leon Penner − prawnik